Kočár může být:

 kočár – dopravní prostředek
 dětský kočárek
 v přeneseném významu se může jednat o expresivní pojmenování pro jakékoliv luxusní vozidlo

 v kultuře
 Kočár do Vídně – český film režiséra Karla Kachyni z roku 1966
 Kočár nejsvětější svátosti – český televizní film z roku 1962 režiséra Františka Filipa

 Vzdušný parní kočár
 Hugo Kočár (* 1957, Plzeň), český hudební publicista, dramaturg, překladatel a učitel